

Предметы 
 Хум — керамический тарный сосуд

История 
 Захумье — средневековое сербское княжество, также известное как Хум, Хумская земля
 Хум (область) — средневековая область на юге современной Боснии и Герцеговины и Хорватии

Населённые пункты 
 Хум (Ниш) — село в общине Црвени Крст, город Ниш, Сербия
 Хум (Требине) — село в общине Требине, Республика Сербская, Босния и Герцеговина
 Хум (Фоча) — село в общине Фоча, Республика Сербская, Босния и Герцеговина
 Хум (Бугойно) — село в общине Бугойно, Босния и Герцеговина
 Хум (Бузет) — город-крепость в составе города Бузет в Истрии, Хорватия
 Хум (Вочин) — село в общине Вочин, Славония, Хорватия
 Хум Варош — село в общине Вочин, Славония, Хорватия

Горы 
 Хум (холм) — гора под Мостаром, Босния и Герцеговина
 Хум (Плашки) — гора под селом Плашки в области Лика, Хорватия
 Хум (гора) — гора рядом с городом Тутин, Сербия

См. также 
 Хумская епархия — епархия Сербской православной церкви
 ХУМ — Харакат уль-Муджахидин — исламистская террористическая группировка